CYFIP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 278 амінокислот, а молекулярна маса — 148 399.

Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, клітинна адгезія, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, клітинних контактах, синапсах, .

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки